Il singolare del torneo di tennis Cyclus Open de Tenis 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Massú che ha battuto in finale Olivier Patience 64-7, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Diego Junqueira (semifinali)
 Nicolás Massú (Campione)
 Sergio Roitman (secondo turno)
 Thiago Alves (quarti di finale)

 Paul Capdeville (quarti di finale)
 Olivier Patience (finale)
 Ricardo Hocevar (secondo turno)
 Peter Luczak (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cyclus Open de Tenis 2008